Zawały peut désigner en Pologne :

 Zawały, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Zawały, village de la voïvodie de Łódź
 Zawały, village de la voïvodie de Mazovie